Le terme Écureuil de Corée est le nom vernaculaire commercial donné à certains petits écureuils rayés du genre Tamias. Ce nom est utilisé principalement en Europe par les commerces d'animaux de compagnie à partir des années 1960.

Synonymes : Suisse. Ces rongeurs sont aussi communément appelés chipmunk en anglais, terme désignant les Tamias.

Il s'agit de deux espèces de tamias très proches d'aspect:

Tamias sibiricus - Tamia de Sibérie ou Écureuil de Sibérie ou Suisse (à Genève) - Le plus commercialisé par les animaleries.
Tamias striatus  - Tamia rayé ou Suisse (au Québec).

 

Nom de rongeur ambigu
Rongeur (nom vernaculaire)
Sciuridae
Mammifère de compagnie
Rongeurs et humains